Allsvenskan 2013 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2013 (herrar)
Damallsvenskan 2013 (damer)